Открытый чемпионат Стамбула по теннису — 2-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Турцииа городе Стамбуле, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2016 году турнир прошёл с 25 апреля по 1 мая. Соревнование продолжало околоевропейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к майскому Открытому чемпионату Франции.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Роджер Федерер
 в парном разряде —  Раду Албот и  Душан Лайович

Общая информация 
Первым сеяным одиночных соревнованиях стал Бернард Томич (21-й в мире на тот момент). Австралиец проиграл свой стартовый матч на стадии второго раунда аргентинцу Диего Шварцману. По итогу Шварцману удалось выиграть титул, а в финале он обыграл другого фаворита и второго номера посева Григора Димитрова. Победитель первого розыгрыша турнира Роджер Федерер не защищал свой титул. В основном сетке турнира приняли участие три представителя России. Из них до второго раунда добрался только  Карен Хачанов.

В парном турнире победу одержали Дуди Села и Флавио Чиполла, которые в финале переиграли Андреса Мольтени и Диего Шварцмана. Обе пары изначально не имели посев на турнире. Прошлогодние чемпионы Раду Албот и Душан Лайович не защищали свой титул, однако Албот сыграл на турнире в паре с Ильей Марченко и выбыл уже в первом раунде.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Диего Шварцман обыграл  Григора Димитрова со счётом 6-7(5), 7-6(4), 6-0.
 Шварцман выиграл дебютный титул в основном туре ассоциации.
 Димитров сыграл 2-й одиночный финал в сезоне и 8-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир 
  Дуди Села /  Флавио Чиполла обыграли  Андреса Мольтени /  Диего Шварцмана со счётом 6-3, 5-7, [10-7].
 Села и Чиполла выиграли свой дебютный титул в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Стамбула по теннису
 Мировой тур ATP 2016
 Тур ATP 250
 Кубок Стамбула по теннису 2016
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 
 

Турция
Теннис
Апрель 2016 года
Май 2016 года
2016